Фрост () — англомовне прізвище прізвище англосакського або скандинавського походження.

 Воррен Фрост (; 1925—2017) — американський актор кіно та телебачення.
 Девід Фрост (; 1939—2013) — британський телевізійний журналіст.
 Джек Фрост (, букв. Крижаний Джек) — персонаж англійського фольклору, що уособлює зиму.
 Джон Фрост (; 1912—1993) — майор-генерал британської армії, учасник Другої світової війни.
 Кетрін Фрост (; 1948—2006) — командувачка служби обміну армії та повітряних сил Америки з серпня 2002 до квітня 2005 року.
 Максвелл Фрост (;  1997) — американський активіст і політик-демократ.
 Марк Фрост (;  1953) — американський письменник, сценарист, режисер і продюсер.
 Нік Фрост (;  1972) — британський актор, комедіант, сценарист, продюсер.
 Роберт Фрост (; 1874—1963) — американський поет.
 Роберт-Ян Фрост (;  1960) — британський історик.
 Сейді Фрост (;  1965) — англійська акторка, продюсерка та модельєрка.

Примітки